Евфросин:

 Евфросин Суздальский (ум. 1407) — архиепископ Суздальский, Калужский и Тарусский.
 Евфросин Тверской (ум. 1460) — преподобный, игумен Савватьевской пустыни. 
 Евфросин Псковский (ум. 1481) — преподобный, основатель Спасо-Елеазаровского монастыря.
 Евфросин Синозерский (ум. 1612) — основатель Троице-Благовещенской Синозерской пустыни.

 Евфросин (Антонов) (1885—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

См. также 
 Ефросин (книгописец)